Sala kan syfta på:

Sala IBK – innebandyklubb i Sverige
Salaligan – rånarliga i Sverige under 1930-talet
Sala silvergruva – tidigare gruva i Sverige

Geografi

Lettland 

 Sala kommun, Lettland, en kommun i Lettland, 
 Sala, Lettland, centralort i Sala kommun, Lettland, 
 Sala socken, Babīte kommun – ett administrativt område i Babīte kommun i Lettland,

Sverige 

 Sala kommun –  en kommun i Västmanlands län, 
 Sala – centralorten i Sala kommun, 
 Sala socken – en socken i Övertjurbo härad, Västmanland 
 Sala landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1952
 Sala stad – en tidigare kommun i Västmanlands län 1624–1971
 Sala pastorat – ett tidigare pastorat –1962
 Sala landsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift –1962
 Sala stadsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift 1624–1962
 Sala församling – en församling i Sala kommun, Västmanlands län 1962–, 
 Sala sockenkyrka – en kyrkobyggnad nordväst om Sala som tillhör Sala församling i Västerås stift
 Kristina kyrka – Sala stadskyrka, en kyrkobyggnad som tillhör Sala församling i Västerås stift.
 Sala distrikt – ett distrikt i Sala kommun och Västmanlands län 2016–
 Sala holme - en mindre ö i Mälaren, 

Robotskapade Lettlandförgreningar